

Geografia 
Regno Unito
 Ratcliffe o Ratcliffe, Londra
 Ratcliffe-on-Soar, Nottinghamshire
 Ratcliffe-on-the-Wreake, Leicestershire
 Ratcliffe Culey  Leicestershire
 Ratcliffe College, Leicestershire

Persone 
 William Ratcliffe – Fu decorato con la Victoria Cross per meriti di guerra
 Arthur Ratcliffe – politico britannico
 Derek A. Ratcliffe – ecologista britannico
 Francis Ratcliffe – zoologo australiano
 J. A. Ratcliffe – fisico e accademico britannico
 Jim Ratcliffe – ingegnere e industriale britannico
 John Ratcliffe – esploratore e politico statunitense
 Kevin Ratcliffe – ex calciatore e allenatore di calcio gallese
 Mitch Ratcliffe – giornalista statunitense
 Paddy Ratcliffe – calciatore irlandese
 Peter John Ratcliffe – medico britannico
 Richard Ratcliffe – nobile inglese
 Simon Ratcliffe – musicista del duo Basement Jaxx

Finzione 
 Governatore Ratcliffe – personaggio del film Pocahontas della Disney